Kazimierz Chwalibóg Żeromski (zm. 1662) – stolnik wileński, starosta opeski i czeczerski
 Kazimierz Żeromski – skarbnik mielnicki, sędzia kapturowy chełmski